Дебора Фельдман — американо-немецкая писательница, в настоящее время живущая в Берлине, Германия. Она наиболее известна автобиографией 2012 года, «Неортодоксальная: скандальный отказ от моих хасидских корней», которая рассказывает историю её побега из ультрарелигиозного сообщества в Бруклине, Нью-Йорк, которая послужила основой мини-сериала Netflix 2020 года «Неортодоксальная».

Ранние годы 
Фельдман выросла в хасидской сатмарской общине в Вильямсбурге, Бруклин, Нью-Йорк. Её воспитывали бабушка и дедушка, пережившие Холокост, поскольку её мать изгнали из общины, а умственно отсталый отец не мог воспитать её самостоятельно. Как и все девушки в сообществе, Фельдман была воспитана быть благочестивой, говорила на идише, и ей было запрещено ходить в публичную библиотеку. Ей также было отказано в стандартном американском образовании, но она прятала книги под кроватью, опасаясь, что старшие родственники будут подозревать её в растущем любопытстве к миру. Она вступила в брак по договоренности в 17 лет и стала матерью в 19 лет.

Отделение от хасидского сообщества 
Фельдман говорит, что рождение сына стало поворотным моментом в отношении пребывания в хасидском сообществе: «Я видела, что моё будущее полностью распланировано… Я испугалась, осознав, что у меня есть ответственность и чувство вины за то, что я видела всё, что видела притеснение невинного человека». Фельдман солгала своему мужу, сказав, что она хочет посещать бизнес-классы, чтобы увеличить доход, и в 2006 году она и её муж переехали из Уильямсбурга; она начала изучать литературу в колледже Сары Лоуренс.

Однажды в школе она сделала прямой запрос на получение степени колледжа ради связи с внешним миром. Она начала говорить и «открывать свой разум». Она также начала носить джинсы и высокие каблуки, нарушая строгий хасидский дресс-код. В 2010 году она взяла сына, оставила мужа и разорвала все связи с хасидской общиной. Она жила два месяца у друзей и консультировалась с адвокатами, чтобы убедиться, что не потеряет опеку над сыном. По состоянию на 2012 год, Фельдман не видела и не разговаривала ни с кем из родственников с 2006 года.

Несмотря на её разногласия с хасидской общиной, Фельдман сказала: «Я горжусь тем, что я еврейка, потому что я думаю, что отсюда мой неукротимый дух».

Карьера 
Фельдман начала вести блог и в 2012 году опубликовала автобиографию «Неортодоксальная: скандальный отказ от моих хасидских корней», которая стала бестселлером. В 2014 году Фельдман переехала в Берлин, где она поселилась в районе Нойкельн и продолжала работать писательницей. Также в 2014 году она опубликовала «Исход: мемуары». Её книги были переведены на немецкий язык и хорошо восприняты немецкими критиками, что привело к её появлению в различных ток-шоу на немецком телевидении.

О Фельдман был снят швейцарско-немецкий документальный фильм 2018 года #Female Pleasure, а оригинальный мини-сериал Netflix 2020 года Неортодоксальная в значительной степени основан на её автобиографии. Netflix также выпустил документальный фильм « Создание Неортодоксальной», в котором рассказывается о творческом процессе и съёмках, а также обсуждаются различия между книгой и сериалом.

Критика 
Члены ортодоксальной общины подвергли критике Фельдман, в том числе в блоге под названием «Разоблачение Деборы Фельдман», который был посвящён «разоблачению лжи и выдумок» в её книге. Джесси Корнблут рассмотрел эту критику в паре статей в «Хаффингтон пост», в которых говорится:

Библиография 
 «Неортодоксальная: скандальное неприятие моих хасидских корней» . Саймон и Шустер, 2 октября 2012 г. 
 «Исход: мемуары» . Blue Rider Press, 25 марта 2014 года;

См. также 
 Один из нас (фильм 2017 года)

Примечания

Ссылки 
 
 Unorthodox: Flucht von Brooklyn nach Berlin — Интервью, Deutsche Welle, 2017-01-08 (видео, 12 минут, немецкий)
 Робертс, Сэм, «Принятие гонки и отказ от секты», секция «Книжная полка» The New York Times , 12 февраля 2012 года. (Архив 4 февраля 2015 г.)
 Арнон Грюнберг встречает Дебору Фельдман — Интервью (видео, 101 мин)

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1986 году
Иммигранты Германии